|-
| (48701) 1996 HD22||||18 квітня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48702) 1996 JE||1996 JE||6 травня 1996||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| (48703) 1996 JQ||1996 JQ||12 травня 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (48704) 1996 JR2||||14 травня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48705) 1996 JR3||||9 травня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48706) 1996 JF9||||12 травня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48707) 1996 KR1||||19 травня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48708) 1996 LM2||||8 червня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48709) 1996 LX2||||11 червня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48710) 1996 LB3||||8 червня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48711) 1996 ND5||||14 липня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48712) 1996 OV2||||26 липня 1996||Обсерваторія Галеакала||AMOS
|-
| (48713) 1996 PT1||||9 серпня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48714) 1996 PB8||||8 серпня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48715) 1996 RP2||||13 вересня 1996||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (48716) 1996 RH3||||13 вересня 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (48717) 1996 RR5||||15 вересня 1996||Огляд Каталіна||Тімоті Спар
|-
| (48718) 1996 RZ15||||13 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48719) 1996 RU25||||13 вересня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48720) 1996 SD7||||29 вересня 1996||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (48721) 1996 UJ2||||17 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48722) 1996 VZ20||||8 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48723) 1996 XF22||||8 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48724) 1996 XZ26||||8 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48725) 1997 AQ1||||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48726) 1997 AZ12||||10 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48727) 1997 AL18||||15 січня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (48728) 1997 AM20||||11 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48729) 1997 AG22||||14 січня 1997||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (48730) 1997 BD3||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48731) 1997 BV3||||31 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48732) 1997 CM4||||3 лютого 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (48733) 1997 CK6||||3 лютого 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48734) 1997 CZ16||||6 лютого 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (48735) 1997 CX19||||12 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 48736 Ехіме (Ehime)||1997 DL||27 лютого 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 48737 Кусінато (Cusinato)||||8 березня 1997||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (48738) 1997 ER16||||5 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48739) 1997 EV17||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (48740) 1997 EF32||||11 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48741) 1997 EO42||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48742) 1997 EE47||||12 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48743) 1997 EE57||||10 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48744) 1997 FY2||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48745) 1997 GA||1997 GA||1 квітня 1997||Обсерваторія Модри||Обсерваторія Модри
|-
| (48746) 1997 GE1||||2 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48747) 1997 GD2||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48748) 1997 GV3||||3 квітня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (48749) 1997 GZ6||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48750) 1997 GG8||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48751) 1997 GM8||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48752) 1997 GH9||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48753) 1997 GC19||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48754) 1997 GJ22||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48755) 1997 GQ24||||7 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48756) 1997 GO28||||11 квітня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (48757) 1997 GC33||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48758) 1997 GX35||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48759) 1997 GB36||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48760) 1997 HM11||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48761) 1997 HV11||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48762) 1997 HD13||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48763) 1997 JZ||1997 JZ||2 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48764) 1997 JJ10||||5 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48765) 1997 JN13||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48766) 1997 JY13||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 48767 Skamander||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (48768) 1997 KE||1997 KE||29 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48769) 1997 MJ||1997 MJ||26 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48770) 1997 MO3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48771) 1997 MJ6||||27 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48772) 1997 MR9||||27 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48773) 1997 PS||1997 PS||3 серпня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 48774 Аннґовер (Anngower)||||10 серпня 1997||Обсерваторія Домініон||Девід Белем
|-
| (48775) 1997 QL||1997 QL||24 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| (48776) 1997 QT||1997 QT||27 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| (48777) 1997 QE5||||25 серпня 1997||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 48778 Сьокоюкако (Shokoyukako)||1997 RE||1 вересня 1997||Яцука||Хіросі Абе
|-
| (48779) 1997 RH||1997 RH||1 вересня 1997||Яцука||Хіросі Абе
|-
| (48780) 1997 RA2||||4 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (48781) 1997 SL||1997 SL||20 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 48782 Fierz||1997 SP||20 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (48783) 1997 SR||1997 SR||20 вересня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (48784) 1997 SX||1997 SX||17 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 48785 Піттер (Pitter)||||23 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (48786) 1997 SH4||||27 вересня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48787) 1997 SY4||||26 вересня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (48788) 1997 SL6||||23 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48789) 1997 SV12||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48790) 1997 SH30||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48791) 1997 SD33||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48792) 1997 SC34||||17 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (48793) 1997 TK8||||4 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 48794 Stolzova||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (48795) 1997 TB10||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (48796) 1997 TE11||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48797) 1997 TV12||||2 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 48798 Пен Хуаньу (Penghuanwu)||||6 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 48799 Tashikuergan||||8 жовтня 1997||Станція Сінлун||Спостережна станція Сіньлунь
|-
| (48800) 1997 TS22||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

48700